Чемпіонати України із шахів — всеукраїнське змагання під егідою Федерації шахів України, яке виявляє найсильніших шахістів країни. Змагання проводяться окремо серед чоловіків, серед жінок, серед юнаків та дівчат (до 20) і юніорів (категорії 12-18 і 8-12 років). Також розігрується командна першість.

Передісторія українських чемпіонатів сягає часів, коли наша земля належала до державних утворень Російської імперії, ІІІ-ї Речі Посполитої та СРСР. Так, у 1909—1910 в Одесі проводився Південноросійський шаховий турнір, в якому перемогли представники Києва та Одеси. На підконтрольних Польщі теренах перший турнір, що зібрав найкращих шахістів тої частини України, відбувся 1928 року. Ще два турніри були проведені за часів нацистської окупації: в 1942 та 1944.
(Докладніше: Неофіційні Чемпіони України з шахів).

На землях, що опинились під владою більшовиків, чоловічі змагання періодично проводились від 1924 року. 1935 року пройшов перший жіночий чемпіонат Радянської України. З 1945 року, коли до складу УРСР ввійшли західноукраїнські землі, проводяться чемпіонати з участю представників усіх територій, що складають сьогоденну Україну. Найуспішнішим учасником українських радянських чемпіонатів був Анатолій Банник (5 перемог: 1945, 1946, 1951, 1956, 1964)
(Докладніше: Чемпіонати УРСР з шахів).

Натомість післявоєнна українська діаспора проводила власні змагання, рівень яких, щоправда, був далекий від чемпіонських турнірів УРСР. Протягом 1970-1980-х років діаспору поповнювали так звані неповерненці — провідні спортсмени, що з різних причин тікали з радянської України, зокрема й деякі чемпіони УРСР.
(Докладніше: Українська шахова еміграція).

Відколи постала незалежна Україна та формально виокремилась ФШУ, з 1992 року проводяться чемпіонати України з шахів, які продовжили нумерацію чемпіонатів УРСР.

2018 року чемпіоном України серед чоловіків втретє став Антон Коробов, а жіночу першість вперше виграла Наталя Букса.

Регламент змагань 
Регламент Чемпіонатів України визначає за мету змагань:
 популяризацію шахової гри та спортивних досягнень;
 творчий та спортивні підсумки шахової роботи;
 підвищення майстерності та кваліфікації шахістів;
 виявлення найсильніших майстрів для участі в міжнародних змаганнях.

Спосіб проведення є традиційним для Чемпіонатів іще з часів УРСР, типовим і для чоловічих, і для жіночих, і для юніорських змагань. Наприклад, чоловічий чемпіонат України проводиться за таким порядком. Першим етапом змагання є півфінал, 2014 року в ньому застосована швейцарська система, учасниками можуть стати громадяни України, члени ФШУ:
 переможці чемпіонатів областей України, АР Крим, Києва та Севастополя;
 володарі 1-2 місць чемпіонатів України в вікових категоріях 12-18 років;
 володарі 1-3 місць юнацького чемпіонату (до 20 років);
 шахісти з рейтингом ФІДЕ не нижче 2500.

Шахісти, що посіли 1-5 місця в півфіналі, шість шахістів з найвищим рейтингом ФІДЕ та торішній чемпіон допускаються до фінальної частини Чемпіонату, всього 12 гравців. Фінал 2014 року проводився за коловою системою.

Порядок змагань у жіночих та юніорських змаганнях не суттєво відрізняється.

В попередні роки фінальні частини змагань проводили за різними системами: швейцарка, нокаут.

Результати чемпіонатів УРСР

Результати чемпіонатів України 
Попри заявлену мету виявляти найсильніших шахістів, шахові чемпіонати України часто проходили без участі провідних українських спортсменів. Лише починаючи з 2011 року (за винятком найсильнішого та найбільш представницького за складом в історії чемпіонатів України чемпіонату 2004 року) фінальні турніри чемпіонатів України збирають найсильніших шахістів та шахісток України, за винятком лідера збірної України Василя Іванчука, який тим не менше, взяв участь в першості України 2004 року та першості України 2014 року посівши 9-16 та 7-е місця, відповідно.

Фінали чоловічих змагань 
Інформація про чоловічі першості України з шахів зібрана міжнародним арбітром Олегом Григоровичем Товчигою. На сайті ФШУ можна переглянути вибрані партії Чемпіонатів від 1924 по 2013 роки.

Фінали жіночих змагань 
(Докладніше: Чемпіонат України із шахів серед жінок).

Примітки 

1924 в Україні